Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге Европы УЕФА 2015/2016 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Молде» (Молде)

«Фенербахче» (Стамбул)

«Аякс» (Амстердам)

«Селтик» (Глазго)

Группа B

«Ливерпуль» (Ливерпуль) 

* В ответном матче 1/2 финала «Ливерпуль» — «Вильярреал» мяч в свои ворота забил Бруно Сориано.

«Сьон» (Сьон) 

* В матче 4-го тура «Сьон» — «Бордо» мяч в свои ворота забил Клеман Шантом.

«Рубин» (Казань)

«Бордо» (Бордо)

Группа C

«Краснодар» (Краснодар)

«Боруссия» (Дортмунд) 

* В матче 4-го тура «Боруссия» — «Габала» мяч в свои ворота забил Сергей Зенёв.

В ответном матче 1/16 финала «Порту» — «Боруссия» мяч в свои ворота забил Икер Касильяс.

ПАОК (Салоники)

«Габала» (Габала)

Группа D

«Наполи» (Неаполь)

«Мидтьюлланн» (Хернинг) 

* В матче 1-го тура «Мидтьюлланн» — «Легия» мяч в свои ворота забил Михал Кухарчик.

«Брюгге» (Брюгге)

«Легия» (Варшава)

Группа E

«Рапид» (Вена)

«Вильярреал» (Вильярреал) 

* В матче 4-го тура «Динамо» — «Вильярреал» мяч в свои ворота забил Сергей Политевич.

В ответном матче 1/4 финала «Спарта» — «Вильярреал» мяч в свои ворота забил Давид Лафата.

«Виктория» (Пльзень)

«Динамо» (Минск)

Группа F

«Брага» (Брага)

«Олимпик» (Марсель)

«Слован» (Либерец) 

* В матче 4-го тура «Гронинген» — «Слован» мяч в свои ворота забил Серджио Падт.

«Гронинген» (Гронинген)

Группа G

«Лацио» (Рим)

«Сент-Этьен» (Сент-Этьен)

«Днепр» (Днепропетровск)

«Русенборг» (Тронхейм)

Группа H

«Локомотив» (Москва)

«Спортинг» (Лиссабон)

«Бешикташ» (Стамбул)

«Скендербеу» (Корча)

Группа I

«Базель» (Базель)

«Фиорентина» (Флоренция) 

* В матче 2-го тура «Белененсеш» — «Фиорентина» мяч в свои ворота забил Тонел.

«Лех» (Познань)

«Белененсиш» (Лиссабон)

Группа J

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) 

* В ответном матче 1/16 финала «Тоттенхэм» — «Фиорентина» мяч в свои ворота забил Гонсало Родригес.

«Андерлехт» (Брюссель)

«Монако» (Монако)

«Карабах» (Агдам)

Группа K

«Шальке 04» (Гельзенкирхен)

«Спарта» (Прага)

«Астерас» (Триполис)

АПОЭЛ (Никосия)

Группа L

«Атлетик» (Бильбао)

«Аугсбург» (Аугсбург)

«Партизан» (Белград) 

* В матче 2-го тура «Аугсбург» — «Партизан» мяч в свои ворота забил Чи Дон Вон.

АЗ (Алкмар) 

* В матче 2-го тура АЗ — «Атлетик» мяч в свои ворота забил Энеко Боведа.

В матче 6-го тура «Атлетик» — АЗ мяч в свои ворота забил Энрик Саборит.

Клубы Лиги Чемпионов
Команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов 2015/2016, попали в плей-офф Лиги Европы. Ниже приведён список футболистов этих клубов, сыгравших за основной состав команды в плей-офф минимум один матч.

«Севилья» (Севилья)

«Шахтёр» (Донецк) 

* В ответном матче 1/4 финала «Шахтёр» — «Брага» два мяча в свои ворота забил Рикарду Феррейра.

«Валенсия» (Валенсия)

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В ответном матче 1/16 финала «Манчестер Юнайтед» — «Мидтьюлланн» два мяча в свои ворота забил Николай Бодуров.

«Байер 04» (Леверкузен)

«Галатасарай» (Стамбул)

«Олимпиакос» (Пирей)

«Порту» (Порту)

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги Европы УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

 
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году
состав